São Sebastião do Anta kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 São Sebastião do Anta (ort), Minas Gerais, 
 São Sebastião do Anta (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar